Jacques Doucet (1853-1929) est un grand couturier, collectionneur et mécène français.
 Jacques Doucet (1924-1994) est un peintre surréaliste français.
 Jacques Doucet (1925-2009) est un chanteur (baryton) et directeur de théâtre français.
 Jacques Doucet (né en 1940) est commentateur de baseball.
 Jacques Doucet est un skipper français.